Református templom (Tiszaabád, Abádszalók)
 Református templom (Tiszaszalók, Abádszalók)
 Református templom (Aggtelek)
 Református templom (Aranyosgerend)
 Református templom (Bajánsenye)
 Református templom (Baktalórántháza)
 Református templom (Balassagyarmat)
 Református templom (Balatonkenese)
 Református templom (Beszterce)
 Református templom (Boldva)
 Református templom (Bódvaszilas)
 Református templom (Botyka)
 Református templom (Cegléd)
 Református templom (Csíkszereda)
 Református templom (Dorog)
 Református templom (Dunaföldvár)
 Református templom (Dunavecse)
 Református templom (Dunaújváros)
 Református templom (Déva)
 Református templom (Dévaványa)
 Református templom (Eger)
 Református templom (Fehérgyarmat)
 Református templom (Fehérvárcsurgó)
 Református templom (Felsőbarcika)
 Református templom (Felsőregmec)
 Református templom (Furta)
 Református templom (Fülek)
 Református templom (Gelénes)
 Református templom (Gernyeszeg)
 Református templom (Gomba)
 Református templom (Gyergyószentmiklós)
 Református templom (Gyöngyös)
 Református templom (Hajdúnánás)
 Református templom (Hajdúszoboszló)
 Református templom (Hejőcsaba)
 Református templom (Hernádbűd)
 Református templom (Jósvafő)
 Református templom (Kaposvár)
 Református templom (Karcag)
 Református templom (Katádfa)
 Református templom (Kecskemét)
 Református templom (Kiskunhalas)
 Református templom (Komárom)
 Református templom (Kunhegyes)
 Református templom (Kunszentmiklós)
 Református templom (Káloz)
 Református templom (Kánó)
 Református templom (Kőbánya)
 Református templom (Kislónya, Lónya)
 Református templom (Nagylónya, Lónya)
 Református templom (Magyarcsanád)
 Református templom (Magyarlápos)
 Református templom (Maklár)
 Református templom (Marosvásárhely)
 Református templom (Martonyi)
 Református templom (Martos)
 Református templom (Merenye)
 Református templom (Mezőhegyes)
 Református templom (Mezőkovácsháza)
 Református templom (Nagykálló)
 Református templom (Nagykőrös)
 Református templom (Nagyér)
 Református templom (Nagypeterd)
 Református templom (Perkupa)
 Református templom (Pápa)
 Református templom (Rakacaszend)
 Református templom (Rimaszombat)
 Református templom (Rudabánya)
 Református templom (Solt)
 Református templom (Solymár)
 Református templom (Szabadszállás)
 Református templom (Szendrő)
 Református templom (Szentendre)
 Református templom (Szentgyörgyvölgy)
 Református templom (Szin)
 Református templom (Szinpetri)
 Református templom (Szirma)
 Református templom (Szolnok)
 Református templom (Szögliget)
 Református templom (Szőlősardó)
 Református templom (Túristvándi)
 Református templom (Veszprém)
 Református templom (Vörösberény)
 Református templom (Zalaegerszeg)
 Református templom (Ákos)
 Református templom (Őriszentpéter)

Kapcsolódó szócikkek
 Református nagytemplom (Debrecen)
 Református kistemplom (Debrecen)
 Református nagytemplom (Szentes)
 Református ótemplom (Hódmezővásárhely)
 Református ótemplom (Makó)
 Református ótemplom (Pápa)